Il Donbass Arena Bowl 2008 è  un torneo di football americano.

Squadre partecipanti

Tabellone

Semifinali

Finale 4º - 5º posto

Finale 3º posto

Finale

Verdetti 
   Vincitori del Donbass Arena Bowl 2008

Note

Voci correlate 
Campionato ucraino di football americano
Campionato ucraino di football americano 2008

Collegamenti esterni 
 

 2008 Donbass